

Примітки 

Автоматичні гранатомети
Військові порівняння